Ел Чинако има више значења:

 Ел Чинако, Ел Пухидо (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чинако (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику